Тургиново — название населённых пунктов в России:

 Тургиново — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Тургиново — село Калининского района Тверской области.